Ана́лиз ( «разложение, разделение, расчленение, разборка») — метод исследования, характеризующийся выделением и изучением отдельных частей объектов исследования. Анализ - это методология исследования включающая в себя разбор и нахождение причинно-следственных связей в изучении любого объекта, явления, системы.

Математика 
 Анализ — совокупность разделов математики, выросших из классического математического анализа, характеризующихся наличием функций переменных величин как предмета исследования.
 Функциональный анализ — раздел анализа, в котором изучаются бесконечномерные топологические векторные пространства и их отображения.

Химия 
 Качественный анализ — совокупность химических, физико-химических и физических методов, применяемых для обнаружения элементов, радикалов и соединений, входящих в состав анализируемого вещества или смеси веществ. 
 Количественный анализ — совокупность методов, позволяющих установить элементный и молекулярный состав исследуемого объекта или содержание отдельных его компонентов.

Медицина 
 Анализ крови — врачебный анализ, позволяющий оценить содержание гемоглобина в системе красной крови, количество эритроцитов, цветовой показатель, количество лейкоцитов, тромбоцитов и др.
 Анализ мочи — врачебный анализ, позволяющий оценить содержание минералов и микроэлементов в моче.
 Анализ кала — врачебный анализ, позволяющий оценить содержание минералов и микроэлементов в кале.

Программирование 
 Анализ требований — часть процесса разработки программного обеспечения, включающая в себя сбор требований к программному обеспечению, их систематизацию, выявление взаимосвязей, а также документирование.
 Алгоритмический анализ — анализ входных и выходных параметров элементов алгоритма.

Философия 
 Анализ — логический приём определения понятия, противопоставляется синтезу.

См. также 
 Анализ данных